Sven Müller (autocoureur), een Duits autocoureur
 Sven Müller (voetballer), een Duits voetbalkeeper